March har flere betydninger:

 March (musik) – en musikgenre velegnet til at marchere til.
 March (optog) – et optog af mennesker der går i samme takt.
 March (vandring) – organiserede vandreture.
 March – er det engelske ord for måneden marts.